Santa Lucía es una población del municipio de Zumpango, en el estado de México. En Santa Lucía se encuentran:
 La Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía.
 El Museo Militar de Aviación.
 El Museo del mamut.
 El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado el 21 de marzo de 2022).

Localización 
Santa Lucía se encuentra en las coordenadas geográficas  y a una altitud de  (metros sobre el nivel del mar). En ella se ubican las instalaciones de la Base Aérea Militar Número 1 de la Fuerza Aérea Mexicana, y su principal vía de comunicación es la Carretera Federal 85 o Autopista México-Pachuca, que circula a un costado de la población y la comunica hacia el sur con la ciudad de Tecámac y hacia el norte con la de Pachuca.

Demografía 
De acuerdo con el censo de población y vivienda de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total es de 3639habitantes, de los que 1816 son hombres y 1823 son mujeres.

Véase también
 Central de Mamuts

Referencias 

Localidades del estado de México
Localidades del municipio de Zumpango